Carlos Alberto Naranjo (Buenos Aires, 20 de junho de 1941 - Buenos Aires, 27 de janeiro de 2005) foi um botânico e pesquisador argentino, especialista em citogenética vegetal.

Biografia
Cursou seus estudos secundários na Escola Indústrial da Nação  Nº 6, de onde egressou em 1958 como Técnico Mecânico. Ingressou na Faculdade de Ciências Exatas e Naturais da Universidade de Buenos Aires, egressando em 1968 como Licenciado em Ciências biológicas. Desde a época de estudante de biologia, se destacou por seu interesse nos estudos da Citogenética das plantas, estimulado por seu diretor, Profesor Dr. Juan Héctor Hunziker. Iniciou em 1969 suas publicações nesta área, trabalhos que passariam de centenas até o fim de sa vida. Se doutorou em 1985 na mesma faculdade, com uma tese qualificada sobre Citogenética, Sistemática e Bioquímica do gênero Bromus dirigida pelo professor Dr. Juan H. Hunziker. 

Paralelamente, completou sua formação com Otto Thomas Solbrig (Universidade de Harvard, EUA), Keith Jones (Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew, Reino Unido) e Juan Ramón Lacadena (Universidade Politécnica de Madri, Espanha). Ainda assim, pesquisou na Universidade de Alcalá de Henares (Espanha), na Universidade Nacional Autônoma do México e na Universidade de La Trobe (Victoria, Austrália). 

Pesquisou diversas famílias de plantas superiores, entre elas as Gramíneas, Amaryllidaceae, Fabaceae, Zygophyllaceae, entre outras. Também participou e dirigiu numerosas expedições de coletas pela Argentina e países limítrofes. 

Foi Professor Associado da Cátedra de Genética Básica e terminou sua carreira docente na  Universidade Nacional de La Plata como Professor titular.

Algumas publicações
Naranjo, C. A. 1969. Cariotipo de nueve especies argentinas de Rhodophiala, Hippeastrum, Zephyranthes, Habranthus (Amaryllidaceae). Kurtziana 5: 67-87.
Hunziker, J. H., C. A. Naranjo & Zeiger, F. 1973. Las relaciones evolutivas entre Hordeum compressum y otras especies americanas afines. Kurtziana 7: 7-26.
Naranjo, C. A. 1974. Karyotype of four Argentine species of Habranthus and Zephyranthes
(Amaryllidaceae). Phyton 32: 61-71.
 Naranjo, C. A. 1975. Chromosomal studies in Hypoxis L. I. Karyotype of Hypoxis decumbens L. (Hypoxidaceae). Phyton 33: 45- 49.
 Naranjo, C. A.& Andrada, A. B. 1975. El cariotipo fundamental del género Hippeastrum Herb. (Amaryllidaceae). Darwiniana 19: 556- 582.
 Hunziker, J. H., Naranjo, C. A., Andrada, A. B., Itria, C.D. & Costas, M. 1975. Natural hybridization between Hordeum parodii and H. jubatum: a morphological, cytogenetics and protein electrophoretic study. Cytologia 40: 649-662.
 Poggio, L., Naranjo, C. A., Palacios, R. A. & Andrada, A. B. 1975. Cytogenetics of some species and natural hybrids in Prosopis (Leguminosae). Canadian Journal of Genetics and Cytology 17: 253-262.
 Naranjo, C. A., Mola, L. M., Poggio, L. & Múlgura de Romero, M. 1982. Estudio citotaxonómicos y evolutivos en especies herbáceas sudamericanas de Oxalis (Oxalidaceae). Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 20: 183- 200.
 Naranjo, C. A., Poggio, L. & Brandham, P. E. 1983. A practical method of chromosome classification on basis of centromere position. Genetica 62: 51-63.
 Naranjo, C. A., Poggio, L. & Enus Zeiger, S. 1984. Phenol Chromatography, Morphology and Cytogenetics in three Species and Natural Hybrids of Prosopis (Leguminosae), Mimosoideae). Plant Systematics and Evolution 144: 257-276.
Poggio, L., Molina, M. C. & Naranjo, C. A. 1990. Cytogenetics studies in the genus Zea. 2. Colchicine induced multivalents. Theoretical and Applied Genetics 79: 461-464.
 Naranjo, C. A., Arias, F. H., Gil, F. E. & Soriano, A. 1990. Bromus pictus of the B.setifolius complex (Section Pnigma): Numerical taxonomy and chromosome evidence for species rank. Canadian Journal of Botany 68: 2493-2500.
Palermo, A. M., Ferrari, M. R. & Naranjo, C. A. 2001. The male meiotic system in three South American Species of Vicia (Fabaceae). Cytologia 66: 261- 267.
Ferrari, M. R., Greizerstein, E., Naranjo, C. A., Paccapelo, H. A. & Poggio, L. 2001. Caracterización bioquímica de Tricepiro: electroforesis de gluteninas de alto peso molecular. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 36: 297-303.
Gonzalez, G., Confalonieri, V., Comas, C., Naranjo, C. A. & Poggio, L. 2004. GISH reveals cryptic genetic differences between maize and its putative wild progenitor Zea mays ssp. parviglumis. Genome 47: 947-952.

Referências 
Giberti, Gustavo C. 2005. Carlos Alberto Naranjo (1941-2005). Darwiniana vol.43, no.1-4, p. 293-299. ISSN 0011-6793. Obituário e lista de publicações do  Dr. Carlos Naranjo

Ligações externas
 Boletim da Sociedade Argentina de Botânica

Botânicos da Argentina
Mortos em 2005